Le règlement de comptes se définit par l'action de régler soi-même un différend, généralement par la violence. Selon le chercheur Gilbert Cordeau, l'assassinat est lié à trois profils de situations : la délation, les conflits liés aux transactions entre criminels et les conflits liés à la compétition pour un marché ou un espace.

Cet article répertorie de façon non exhaustive les règlements de comptes, généralement des homicides volontaires, commis dans la métropole de Marseille et sa région proche. Ceux-ci se déroulent souvent dans le centre ou les quartiers nord de Marseille. Il ne prend pas en compte les tentatives d'homicides et meurtres dont la victime ou l'auteur est étranger à la criminalité organisée.

Années 2020

2023 

 Le 17 mars 2023, vers 19h45, un homme âgé de 22 ans est abattu et un autre est grièvemment blessé à la kalachnikov, à proximité de la cité de la Maurelette, dans le 14e arrondissement de Marseille.

 Le 13 mars 2023, vers 00h20, le corps d'un homme est retrouvé dans le coffre d'une voiture incendiée à la Busserine dans le 14e arrondissement de Marseille.
 Le 8 mars 2023, vers 00h40, un homme âgé de 30 ans est tué par balles à proximité de la cité Frais-Vallon dans le 13e arrondissement de Marseille.
 Le 24 février 2023, vers 18h30, un homme âgé de 40 ans est tué par balles, cité de la Paternelle, dans le 14e arrondissement de Marseille.
 Le 18 février 2023, vers 1h30, un homme âgé de 28 ans est abattu à la kalachnikov, dans le quartier de la Capelette, dans le 10e arrondissement de Marseille.
 Le 16 février 2023, vers 14h45, un homme âgé de 20 ans est tué par balles, cité des Micocouliers, dans le 14e arrondissement de Marseille.
 Le 15 février 2023, vers 1h40, un homme âgé de 17 ans, connu des services de police, est lynché par une trentaine de personnes dans la cité de la Paternelle, dans le 14e arrondissement de Marseille. Il décèdera de ses blessures quelques heures plus tard.
 Le 22 janvier 2023, vers 23h, un homme âgé de 25 ans est abattu d'une balle dans la tête, dans le quartier de la Belle de Mai, dans le 3e arrondissement de Marseille.
 Le 19 janvier 2023, vers 23h55, une fusillade éclate dans un local associatif de la cité Consolat, dans le 15e arrondissement de Marseille. Un homme âgé de 45 ans est tué et deux autres personnes sont blessés par des tirs de kalachnikov.

2022 
Le 25 décembre 2022, vers 2h40, un homme âgé de 20 ans est abattu, cité de la Marine Bleue, dans le 14e arrondissement de Marseille.
Le 23 décembre 2022 vers 22h50, le footballeur Adel Santana Mendy, âgé de 22 ans et inconnu des services de police, est abattu à la kalachnikov devant un immeuble de la cité de la Méditerranée, dans le 14e arrondissement de Marseille.
Le 17 décembre 2022, vers 12h30, un homme âgé de 28 ans est abattu à la kalachnikov, cité du Castellas, dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 9 décembre 2022, vers 6h40, un homme âgé de 18 ans est abattu d'une balle dans la tête, impasse Delpech, dans le quartier de la Belle de Mai, dans le 3e arrondissement de Marseille.
Le 14 octobre 2022, vers 19h45, un homme âgé de 18 ans est abattu à la kalachnikov, cité de la Visitation, dans le 14e arrondissement de Marseille.
Le 11 octobre 2022, vers 19h30, un homme âgé de 33 ans connu des services de police, est abattu à la kalachnikov alors qu'il se trouve dans une épicerie du quartier de la Belle de Mai, dans le 3e arrondissement de Marseille.
Le 2 octobre 2022, vers 21h15, deux hommes âgés d'une trentaine d'années sont abattus à la kalachnikov, boulevard Bouès, dans le quartier de la Belle de Mai, dans le 3e arrondissement de Marseille.
Le 1er octobre 2022, vers 23h30, un homme âgé de 21 ans est abattu à la kalachnikov par deux hommes circulant à scooter, avenue Camille Pelletan, dans le quartier de la Villette, dans le 3e arrondissement de Marseille.
Le 18 septembre 2022, vers 13h40, un homme âgé de 40 ans, connu des services de police, est abattu à la kalachnikov devant une boulangerie dans le quartier du Canet, dans le 14e arrondissement de Marseille.
Le 12 septembre 2022, vers 3h30, deux hommes âgés d'une vingtaine d'années sont abattus à la kalachnikov sur l'autoroute A507, au niveau de Malpassé, dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le 3 septembre 2022, peu avant 22h30, un homme âgé de 22 ans est abattu à la kalachnikov alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture dans une station-service située dans le quartier de Saint-Antoine, dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 8 août 2022, vers 3h, un homme âgé de 30 ans  est visé par des tirs de 11.43 alors qu'il est attablé dans un snack dans le quartier de la Valentine dans le 11e arrondissement de Marseille. Percuté par un véhicule après qu'il a tenté de s'enfuir, il succombe à ses blessures.
Le 4 août 2022, vers 4h, un homme âgé de 39 ans est abattu, cité de la Maurelette, dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 26 juillet 2022, vers 7h, un homme âgé de 22 ans est tué par balles alors qu'il circule à scooter, cité Campagne-Larousse, dans le quartier des Arnavaux, dans le 14e arrondissement de Marseille.
Le 26 juillet 2022, vers 5h30, un homme âgé de 30 ans est abattu de plusieurs balles de 9mm, rue Lautard, dans le quartier de la Belle de Mai dans le 3e arrondissement de Marseille.
Le 22 juillet 2022, vers minuit, le corps d'un homme, préalablement tué par balles, est découvert dans une voiture calcinée au parc Corot, dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le 26 juin 2022, vers 22h, un adolescent de 15 ans est tué à la kalachnikov quartier Grifeuille à Arles.
Le 17 juin 2022, vers 2h30, Le corps d'un homme, probablement tué d'une balle dans la tête, est découvert dans une voiture calcinée au Rove, près de Marseille.
Le 16 juin 2022, vers 19h30, un homme de 30 ans est abattu à la kalachnikov, cité du Castellas, dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 11 juin 2022, vers 20h, un homme âgé de 45 ans et bien connu des services de police est tué au fusil de chasse dans le quartier de La Duranne, à Aix-en-Provence.
Le 5 juin 2022, vers 23h15, une fusillade éclate cité de la Bricarde, dans le 15e arrondissement de Marseille. Deux hommes âgés de 23 et 26 ans sont pris pour cible. Touché par plusieurs tirs de 9mm, le plus jeune d'entre eux décède sur le coup.
Le 28 mai 2022, un peu avant 20h30, un jeune homme âgé de 19 ans est tué de plusieurs balles de 9mm rue François Barbini, dans le quartier de Saint-Mauront, dans le 3e arrondissement de Marseille. Un mineur de 17 ans est également blessé durant la fusillade.
Le 23 mai 2022, vers 20h30, un homme âgé de 22 ans est tué de plusieurs balles, cité du Castellas dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 18 mai 2022, vers 1h, un homme âgé de 21 ans est abattu d'une balle dans la nuque cité Kalliste, dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 17 mai 2022, vers 23h15, un homme âgé d'une vingtaine d'années, très connu des services de police, est tué à l'arme blanche cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de Marseille.
Le 7 mars 2022, vers minuit, un jeune homme de 22 ans est abattu à la kalachnikov cité de la Savine, dans le  arrondissement de Marseille.
Le 5 mars 2022, peu avant 21h, un homme de 31 ans défavorablement connu des services de police est abattu par des tirs de kalachnikov après une course poursuite avec ses ravisseurs, près de la cité du parc Corot dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le 21 février 2022, vers minuit, une fusillade éclate à Septèmes-les-Vallons, deux hommes circulant à bord d'une voiture sont visés par des tirs de type kalachnikov. Le conducteur, âgé de 23 ans et connu des services de police est tué.
Le 14 février 2022, vers minuit, un jeune homme âgé de 23 ans, connu des services de police, est tué d'une balle dans la tête cité Félix Pyat, dans le 3e arrondissement de Marseille. Peu après, une fusillade éclate cité de la Solidarité dans le 15e arrondissement, blessant grièvement un jeune homme de 18 ans.
Le 4 février 2022, vers 23h15, un homme âgé de 31 ans est abattu dans le quartier Notre-Dame Limite, dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 2 février 2022, vers 21h30, une fusillade éclate cité de la Visitation, dans le  arrondissement de la ville. Deux jeunes hommes de 17 et 18 ans sont visés par des tirs de type kalachnikov. Le plus âgé des deux décède sur le coup tandis que le plus jeune est grièvement blessé.
Le 30 janvier 2022, vers 9h, un homme âgé de 49 ans est tué cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de Marseille. La victime a été ligotée puis jetée du  étage et n'a pas pu être réanimée malgré l'intervention des secours.
Le 17 janvier 2022, vers 20h30, un homme âgé de 29 ans « très connu des services de police » est tué par balles de  cité des Oliviers dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le 4 janvier 2022, vers 12h15, un homme de 21 ans est abattu de plusieurs tirs de  avenue de Saint-Antoine, dans le 15e arrondissement de Marseille. La victime a été tuée alors qu'elle se trouvait dans un magasin de fleurs.

2021 
 Le 20 novembre 2021, vers minuit, un homme d'une vingtaine d'années est abattu d'une balle dans la tête près d'un plan stups dans le quartier de la Belle-de-Mai, dans le 3e arrondissement de Marseille.
Le 31 octobre 2021, vers 19h30, un homme de 30 ans est abattu de plusieurs tirs de 9mm par un individu circulant à scooter au niveau du 289 rue de Lyon, dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 28 septembre 2021, vers 19h, un homme de 28 ans est pris pour cible cité du Docteur Ayme à Cavaillon. Touché à deux reprises au thorax, il décède sur les lieux.
Le 21 septembre 2021, vers 19h30, un homme meurt et deux autres personnes sont grièvement blessées par balles lors d'une fusillade dans la cité Jean-Jaurès, dans le 14e arrondissement de Marseille.
Le 17 septembre 2021, vers 23h, un homme est mortellement poignardé impasse Delpech dans le 3e arrondissement de Marseille, lieu connu pour être un point de vente de stupéfiant.
Le 17 septembre 2021, vers 5h30, le corps d'un jeune homme est retrouvé carbonisé à proximité de la cité du parc Corot, dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le 13 septembre 2021, vers 20h30, un homme de 26 ans est abattu d'un ou deux tirs d'arme de poing par un homme à scooter dans la cité La Bricarde, dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 8 septembre 2021, vers 2h, deux hommes assis dans une voiture en stationnement sont pris pour cible cité La Renaude dans le 13e arrondissement de Marseille ; l'un d'eux, âgé de 25 ans, est tué.
Le 7 septembre 2021, vers 22h50, deux hommes sont pris pour cible rue des Petits-Marie dans le 1er arrondissement de Marseille, probablement sur fond de trafic de cigarettes de contrebande ; l'un d'eux est mortellement blessé.
Le 22 août 2021, peu avant 2h, un homme de 27 ans est enlevé par des hommes armés et encagoulés dans le quartier des Chartreux ; il sera retrouvé mort dans une voiture incendiée dans le 13e arrondissement de la ville. Les autopsies révéleront qu'il a été brûlé vif.
Le 22 août 2021, aux alentours de 0h40, deux hommes âgés de 25 et 26 ans sont abattus de plusieurs tirs d'armes automatiques type kalachnikov cité La Marine Bleue dans le  arrondissement.
 Le 18 août 2021, aux alentours de 22h30, un adolescent de 14 ans est abattu par des tirs d'arme automatique cité des Marronniers dans le  arrondissement.
Le 12 août 2021, aux alentours de 20h15, un homme de 27 ans est abattu par balle en pleine rue dans le quartier du Grès à Martigues.
Le 12 août 2021, aux alentours de 3h, un homme attablé dans un bar de la Belle de Mai, dans le 3e arrondissement de Marseille, est grièvement blessé par balles ; il parvient à retourner l'arme de son agresseur et le tue.
Le 25 juillet 2021, aux alentours de 15h, un homme âgé entre 18 et 20 ans est tué par balles en pleine rue près de la station de métro Gèze dans le 15e arrondissement de Marseille, sur fond de trafic de cigarettes.
Le 24 juillet 2021, vers 22h, un homme de 27 ans est criblé de balles cité de la Bégude Nord, dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le 23 juillet 2021, aux alentours de 23h30, un homme de 24 ans est tué de plusieurs balles de pistolet  à l'abdomen et à la tête cité des Oliviers dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le 17 juillet 2021, un adolescent de 16 ans est tué par balles cité Barriol à Arles par des individus armés à bord d'une voiture.
Le 9 juillet 2021, aux alentours de 17h, Woissim M., 18 ans, défavorablement connu des services de police, est abattu à proximité d'un camp de gens du voyage dans le 11e arrondissement de Marseille.
Le 7 juillet 2021, peu après minuit, un homme de 28 ans est abattu d'une rafale d'arme automatique cité Frais-Vallon dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le 7 juillet 2021, peu avant minuit, une voiture et ses deux occupants sont pris pour cible à Septèmes-les-Vallons. La passagère, une jeune fille de 17 ans, est tuée.
Le 5 juillet 2021, aux alentours de 4h45, un homme de 34 ans est abattu devant sa compagne cité des Hirondelles, dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le 28 juin 2021, vers 4h du matin, un homme de 20 ans est abattu cité Frais-Vallon, dans le 13e arrondissement de Marseille
Le 28 juin 2021, peu avant minuit, deux jeunes hommes de 19 et 20 ans sont visés par des tirs dans la cité Bassens, dans le 15e arrondissement de Marseille ; le plus âgé des deux décède sur le coup.
Le 25 juin 2021, dans la soirée, un homme de 32 ans défavorablement connu des services de police est abattu au Stade de la Martine dans le 15e arrondissement de Marseille alors qu'il participait à un match de foot amateur.
Le  juin 2021, deux hommes de 20 et 34 ans sont tués par balles quartier Monclar à Avignon.
Le 8 mai 2021, un promeneur découvre le corps d'un homme d'une trentaine d'années, parc de l'Oasis dans le 15e arrondissement de Marseille. Le corps présente plusieurs plaies d'arme blanche.
Le 30 avril 2021, peu après 0h20, un homme de 29 ans est pris pour cible cité Font-Vert dans le . Grièvement blessé, il succombe au bloc opératoire de l'hôpital Laveran.
Le 25 avril 2021, aux alentours de 17h, un homme d'une trentaine d'années est abattu à l'arme automatique dans le centre de Cavaillon.
Le 17 avril 2021, en fin d'après-midi, un homme de 21 ans est abattu de trois tirs de  quartier Corot dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le 11 avril 2021, aux alentours de 20h, un jeune homme corse de 20 ans est abattu d'une rafale de pistolet mitrailleur dans un hall d'immeuble de la cité des Rosiers, dans le  arrondissement.
Le 21 février 2021, aux alentours de 14h, un homme est abattu cité du Petit-Séminaire dans le 13e arrondissement de Marseille par un commando de trois hommes armés.
Le 17 février 2021, peu avant 16h, un homme de 33 ans est tué d'une balle dans la tête cité La Bricarde dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 13 février 2021, aux alentours de 20h30, plusieurs hommes armés font feu sur une voiture BMW roulant sur la passerelle de Plombières, dans le 3e arrondissement de Marseille ; à son bord, deux hommes sont tués.
Le 14 janvier 2021, un homme d'une quarantaine d'années est retrouvé mort dans une voiture calcinée dans la commune de Bellegarde.
Le 6 janvier 2021, aux alentours de 11h, une voiture est retrouvée carbonisée avec un homme à son bord dans le quartier de l'Estaque, dans le 16e arrondissement de Marseille.

2020 
Le 29 décembre 2020, dans la nuit, une voiture est retrouvée en feu à proximité de l'A55 dans la commune des Pennes-Mirabeau ; à l'intérieur, sont retrouvés les corps de deux hommes préalablement tués par balles.
Le 30 novembre 2020, dans la soirée, un homme de 41 ans est battu à mort à l'aide d'une barre de fer après avoir été extirpé de force de son appartement de la cité La Bricarde, dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 25 octobre 2020, en milieu de matinée, un homme est retrouvé mort par balles dans une voiture à la cité des Hirondelles, dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le 25 octobre 2020, au matin, le corps d'un homme sans vie est découvert quartier de Mourepiane dans le 16e arrondissement de Marseille ; l'homme a été abattu par balles.
Le 24 octobre 2020, aux alentours de 9h30, le voisinage de la cité des Flamants, dans le , alerte les secours. Au pied d'un immeuble, un homme de 18 ans est retrouvé mort dans une voiture touchée par un tir d'arme à feu.
Le 11 octobre 2020, aux alentours de 22h30, une voiture stationnée au pied d'une cité du 3e arrondissement de Marseille est prise pour cible. Une passagère de 19 ans est grièvement blessée et succombe à ses blessures quelques jours plus tard.
Le 8 septembre 2020, aux alentours de 21h, un homme de 39 ans est pris pour cible par un ou plusieurs tireurs dans la commune d'Aubagne ; touché à la tête, il décède sur place.
Le 3 août 2020, vers minuit, un jeune homme de 19 ans est abattu sur l'autoroute A7 au niveau de la sortie des Arnavaux et de l'hôpital nord, dans le  arrondissement de la ville. Son frère de 25 ans, conducteur du véhicule, a été blessé à la bouche.
Le 24 juillet 2020, aux alentours de 22h40, un jeune homme de 18 ans, de nationalité tunisienne est abattu de quatre balles dans le dos, cité de la Poncette à Toulon.
Le 21 juillet 2020, aux alentours de 2h, Djamel Lekhetari, 35 ans, figure du narco-banditisme marseillais, est abattu au volant de sa voiture dans le quartier de Sainte-Musse à Toulon.
Le 5 juin 2020, aux alentours de 22h, un homme de 37 ans est abattu de plusieurs tirs de 9mm alors qu'il circulait à bord de sa voiture rue Félix Pyat dans le 3e arrondissement de Marseille.
Le 3 juin 2020, un homme de 19 ans assis dans un véhicule en stationnement est pris pour cible à l'arme lourde, cité Frais-Vallon dans le  arrondissement de Marseille. Le conducteur est tué et le passager grièvement blessé.
Le 15 mai 2020, aux alentours de 1h, un homme d'une vingtaine d'années est abattu cité La Cayolle dans le  arrondissement de Marseille.
Le 4 mai 2020, aux alentours de 8h, un homme de 45 ans est abattu par deux individus devant son domicile à Arles.
Le 15 mars 2020, aux alentours de 21h30, un homme de 28 ans est abattu à Toulon par deux hommes à moto.
Le 12 mars 2020, aux alentours de 1h30, deux hommes de 21 et 20 ans sont abattus dans un ascenseur traverse du Moulin de la Villette, dans le  arrondissement de Marseille
Le , aux alentours de 17h, un homme de 40 ans est abattu sur l'autoroute A7 dans le  arrondissement de Marseille à la sortie de la ville.
Le , aux alentours de 20h, un homme d'une vingtaine d'années est abattu cité Frais Vallon dans le  arrondissement de Marseille.
Le , aux alentours de 0h45, un homme de 23 ans est abattu cité du Merlan dans le  arrondissement de Marseille ; une douzaine d'étuis de munitions type Kalachnikov sont retrouvés sur place.

Années 2010

2019 
Le , un homme de 31 ans est abattu à l'arme de guerre dans un gymnase du  arrondissement de Marseille alors qu'il assistait à une rencontre sportive.
Le 12 décembre 2019, aux alentours de 13h30, un jeune homme de 21 ans est criblé de balles dans sa voiture arrêtée à un feu rouge à Avignon.
Le 17 novembre 2019, vers 21h45, une fusillade éclate cité des Rosiers, dans le 14e arrondissement de Marseille. Un jeune homme de 22 ans est abattu par un fusil de type kalachnikov, tandis que 5 personnes sont grièvement blessés.
Le , aux alentours de 22h45, un jeune homme de 17 ans est abattu devant la Gare Saint-Charles, dans le  arrondissement de Marseille.
Le , aux alentours de 22h30, un homme de 26 ans est abattu avenue de Saint-Jérôme dans le 13e arrondissement de Marseille ; un autre homme est également blessé.
Le , aux alentours de 22h45, un homme de 26 ans défavorablement connu des services de police est abattu par des tirs de kalachnikov cité du Mail, dans le .
Le , aux alentours de 5h30, deux hommes de 29 et 30 ans sont abattus par des tirs de  dans une chambre d'un hôtel Formule 1 des Pennes-Mirabeau ; l'un d'eux, Farid Tir, est la sixième victime d'un même clan depuis 2011.
Le 4 août 2019, peu après 20h30, un jeune homme de 17 ans est abattu par balles par deux hommes encagoulés, rue Felix Zoccola dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le , aux alentours de 20h30, deux hommes font feu sur une station-service de la commune d'Ollioules dans le Var. Deux hommes sont abattus ainsi qu'une vacancière victime collatérale de la fusillade ; son mari sera lui grièvement blessé.
Le , aux alentours de 14h, un homme de 21 ans est abattu chemin de la Madrague-Ville, dans le 15e arrondissement de Marseille, alors qu'il était assis dans un véhicule en stationnement.
Le , aux alentours de 16h, un homme de 35 ans est abattu par deux individus à scooter alors qu'il marchait avenue de Saint-Antoine dans le 15e arrondissement de Marseille.
 Le , aux alentours de 22h, un homme de 21 ans est abattu dans une cité d'Hyères, dans le Var. Pris pour cible par plusieurs individus tirant depuis une voiture, l'homme est transporté à l’hôpital où il décédera dans la soirée.
 Le , aux alentours de 20h45, un homme de 42 ans est tué et son frère grièvement blessé lors d'une fusillade à l'entrée de la cité La Busserine, dans le . Deux des quatre auteurs des faits ont été appréhendés par la police.
 Le , un jeune homme est poignardé à mort à Aix-en-Provence. Son corps est ensuite transporté et enterré à Salon-de-Provence, puis découvert une semaine plus tard par la police. Il s'agit d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants.
 Le , aux alentours de 23h15, un homme de 21 ans est abattu à l'aide d'une arme de type kalashnikov boulevard du Capitaine Gèze, dans le .
Le 6 janvier 2019, un homme d'une vingtaine d'années est abattu de plusieurs balles de gros calibre dans le 15e arrondissement de Marseille. L'homme était connu pour trafic de stupéfiants et était sorti de prison en mai 2018.

2018 
Le 12 décembre 2018, Billal El Ghoudani, 23 ans, est mortellement poignardé par un commando de trois hommes sur fond de trafic de stupéfiants à Pertuis.
 Le , aux alentours de 0h30, une voiture est retrouvée carbonisée avec un corps à son bord dans la commune d'Eguilles. Tué selon la méthode dite du « barbecue », le meurtre est lié au trafic de stupéfiants.
 Le , aux alentours de 3h, deux hommes de 22 et 28 ans sont abattus au pied d'un immeuble du quartier Canto Perdix à Martigues par des tirs de fusil type kalashnikov.
 Le , aux alentours de 21h, un homme d'une vingtaine d'années est tué et quatre autres personnes blessées lors d'une fusillade dans le quartier des Œillets à Toulon.
 Le , aux alentours de 9h30, un homme qui venait de sortir de prison est abattu à Aix-en-Provence ; le véhicule ayant servi au crime est retrouvé incendié aux Miles.
 Le , aux alentours de 0h25, un jeune homme de 19 ans et un adolescent de 14 ans sont abattus cité Berthe à La Seyne-sur-Mer, dans le Var, alors qu'ils se trouvaient dans une voiture.
Le , aux alentours de 22h, un homme d'une quarantaine d'années connu dans le milieu du grand banditisme est abattu alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture dans le 15e arrondissement de Marseille.
 Le , aux alentours de 20h40, un homme est abattu à proximité du commissariat de police du  arrondissement à Marseille. Deux hommes ont ouvert le feu avec des fusils type kalashnikov alors qu'il était attablé en terrasse d'un bar à chicha.
 Le , un homme de 53 ans est abattu dans une épicerie du 2e arrondissement de Marseille où il avait trouvé refuge.
 Le , aux alentours de 7h30, un homme âgé de 33 ans est abattu devant le centre hospitalier de Martigues par des tirs de gros calibre alors qu'il accompagnait sa femme enceinte à l'hôpital.
 Le , un homme âgé de 20 ans est ciblé par des tirs rue Lucien Rolmer dans le 3e arrondissement de Marseille. Grièvement blessé, il meurt à l’hôpital La Timone à 15h00.
 Le , aux alentours de 23h15, deux hommes d'une vingtaine et d'une cinquantaine d'années sont abattus à Salon-de-Provence cité des Carnourgues. Les assaillants, au nombre de deux ou trois, ont ensuite pris la fuite.
 Le , aux alentours de 2h30, un homme d'une vingtaine d'années est abattu sur le Vieux Port dans le 1er arrondissement de Marseille.
 Le , aux alentours de 1h00, deux hommes sont abattus dans les locaux d'une association sportive à l'Estaque dans le 16e arrondissement de Marseille. L'un des hommes tués, inconnu des services de police, semble être une victime collatérale.
 Le , aux alentours de 0h30, un homme de 38 ans est abattu alors qu'il rentrait chez lui à Vitrolles, quartier des Pins. Le véhicule des assaillants sera retrouvé calciné à Luynes.
 Le , aux alentours de 10h20, deux hommes âgés de 30 et 36 ans sont abattus dans la cour de la cité Pierre Renard, dans le 10e arrondissement de Marseille.
 Le 24 mars 2018, vers 23h30, une fusillade éclate cité Consolat, dans le 15e arrondissement de Marseille. Deux hommes âgés d'une trentaine d'années sont visés par des tirs d'armes automatiques, l'un d'eux décède sur place.
 Le , aux alentours de 21h50, trois jeunes hommes sont blessés par arme à feu cité Guyemer à Toulon. L'un d'eux, âgé de 23 ans, décède à l'hôpital à 23h30.
Le , aux alentours de 22h15, les pompiers de Cuges-les-Pins interviennent sur un feu de voiture à proximité du parc d'attractions OK Corral ; à l'intérieur deux hommes sont découverts préalablement abattus par balles.
Le , un homme d'une trentaine d'années est abattu au volant de sa voiture, chemin des Escourtines dans le 11e arrondissement de Marseille.
 Le , aux alentours de 21h30, un homme de 31 ans est abattu dans un quartier de l'est toulonais. Deux autres hommes âgés tous deux de 27 ans sont sérieusement blessés.
Le , un homme d'une trentaine d'années est abattu au pied d'un immeuble de Campagne-Larousse dans le .
Le , aux alentours de 3h, un homme fait irruption dans un squat du quartier Pont-de-Vivaux dans le 10e arrondissement de Marseille. Il fait feu sur les trafiquants de drogue présents et touche mortellement l'un d'eux âgé de 17 ans.
Le , aux alentours de 23h, un homme de 26 ans est tué alors qu'il circulait à bord d'une voiture place Jean Jaurès dans le 5e arrondissement de Marseille. Le véhicule ayant servi au crime est retrouvé calciné au Rove.

2017 
 Le , aux alentours de 23h50, un homme âgé de 29 ans quitte un bar boulevard Oddo dans le 15e arrondissement de Marseille ; alors qu'il monte dans son véhicule il est abattu par des tirs de gros calibre.
 Le 25 décembre 2017, vers 19h30, une fusillade éclate dans un bar du 15e arrondissement de Marseille, un homme de 26 ans est abattu par des tirs de , 2 autres personnes sont grièvement blessés.
Le , un homme de 24 ans est abattu à la cité Félix Pyat dans le 3e arrondissement de Marseille.
Le 20 octobre 2017, un homme de 40 ans est abattu dans un local associatif de la cité La Bricarde dans le  arrondissement de Marseille.
Le 23 septembre 2017, aux alentours de 14h, deux jeunes hommes sont abattus au fusil d'assaut et leurs corps brûlés dans une voiture cité La Castellane, dans le  arrondissement de Marseille.
Le 2 septembre 2017, vers 4h15, un homme de 24 ans est abattu au fusil de chasse cité des Rosiers dans le  arrondissement de Marseille.
Le , aux alentours de 19h, un homme âgé de 28 ans est abattu par des tirs de fusil type kalashnikov sur le parking d'un supermarché de La Ciotat.
Le 13 juin 2017, aux alentours de 23h30, Abdullah Hamel, 29 ans, est abattu de trois balles dans la tête par deux tireurs à scooter cité Air-Bel dans le  arrondissement de Marseille.
Le 18 mars 2017, aux alentours de 15h, un jeune homme âgé de 20 ans est abattu par des tirs de fusil type Kalachnikov cité des Lauriers, dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le 3 mars 2017, peu avant minuit, un homme de 21 ans est abattu boulevard Camille Pelletan dans le  arrondissement de Marseille.
Le 28 février 2017, vers 23h, un jeune homme de 21 ans est grièvement blessé par balles cité des Lauriers dans le 13e arrondissement de Marseille. Il succombera à ses blessures quelques heures plus tard.
Le , aux alentours de 22h30, un homme de 27 ans est abattu dans un quartier de l'ouest d'Aix-en-Provence.
Le , aux alentours de 22h, à hauteur de Gignac-la-Nerthe, deux individus à bord d'une voiture circulant sur l'A55 percutent un autre véhicule et le font sortir de la route. Alors que ce dernier est immobilisé, un des poursuivants fait feu et abat le conducteur.
Le , aux alentours de 21h, un homme de 34 ans, parrain marseillais de la drogue, est abattu au pied d'un immeuble d'Allauch à l'aide d'une arme de type kalashnikov.

2016 
Le 31 décembre 2016, un homme de 23 ans est retrouvé mort dans un buisson du 14e arrondissement de Marseille ; le corps est calciné et présente une plaie par arme à feux à la nuque.
Le 24 décembre 2016, un jeune homme de 19 ans attablé dans un bar à chicha du Parc Kallisté dans le 15e arrondissement de Marseille est tué par balle par plusieurs assaillants.
Le 18 novembre 2016, un passant découvre au pied du Massif de l'Etoile, dans le 13e arrondissement de Marseille, le corps d'un adolescent de 15 ans, ligoté, calciné et préalablement tué d'une balle dans la tête.
Le 9 novembre 2016, aux alentours de 20h30, un homme de 32 ans est abattu par deux individus tirant depuis une voiture au Puy-Sainte-Réparade alors qu'il sortait d'un gymnase.
Le 21 octobre 2016, aux alentours de 23h30, deux hommes à moto prennent pour cible une Volkswagen Golf stationnée sur le parking d'un fast-food dans le  arrondissement de Marseille. Le conducteur et son passager sont tués.
Le 5 septembre 2016, aux alentours de 23h30, deux hommes de 40 et 59 ans sont abattus dans un bar associatif du Panier dans le  arrondissement de Marseille.
Le 3 septembre 2016, aux alentours de 5h, un homme de 24 ans originaire de la cité La Castellane est pris pour cible sur le parking d'une discothèque de Rognac. Touché à deux reprises par des tirs de gros calibre, il décède sur les lieux.
Le  septembre 2016, peu après 1h, Eddy Bousaid, 35 ans, est abattu d'une rafale de kalachnikov alors qu'il rentrait chez lui dans la commune de Marignane.
Le 31 août 2016, Rodolphe Sadjian, 39 ans, gérant d'un salon de tatouage, est abattu de sept balles de 9mm alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le 26 août 2016, Mesut Yilmaz, 28 ans, est tué par balles dans une épicerie de Marignane.
Le 26 août 2016, le corps d'un homme est retrouvé carbonisé dans une voiture dans la commune des Pennes-Mirabeau.
Le 26 août 2016, Hamid Hamoudi, circulant sur un scooter type T-Max est criblé de balles boulevard Charles Kaddouz dans le  arrondissement de Marseille.
Le 16 août 2016, Alain Armato, 56 ans, figure du grand banditisme, est abattu de onze tirs de  par deux hommes à moto cité La Cayolle dans le  arrondissement de Marseille.
Le 7 août 2016, peu avant 10h à un feu rouge, une Renault Twingo est prise pour cible par un commando armé place Brosolette dans le  arrondissement de Marseille. Le conducteur est tué sur le coup, le passage sort du véhicule avant d'être tué à son tour.
Le 25 juin 2016, deux jeunes hommes âgés de 22 et 24 ans sont abattus à l'arme lourde cité Consolat-Mirabeau dans le  arrondissement de Marseille.
Le 15 juin 2016, aux alentours de 22h30, un homme de 23 ans est abattu au pied d'un immeuble du parc Corot dans le  arrondissement de Marseille.
Le 24 mai 2016, aux alentours de 16h, un homme de 35 ans est abattu au volant de son véhicule au niveau du 454 de la rue de Lyon dans le  arrondissement de Marseille.
Le 12 mai 2016, aux alentours de 6h, un jeune homme d'une vingtaine d'années est abattu au sortir de son immeuble par des tirs de fusil de chasse boulevard National dans le  arrondissement de Marseille.
Le 4 avril 2016, peu avant 11h, un homme de 47 ans, déjà connu des services de police, est abattu à la kalachnikov dans la cité de la Paternelle dans le 14e arrondissement de Marseille.
Le 2 avril 2016, aux alentours de 22h30, un homme ouvre le feu sur un groupe de personnes au pied d'un immeuble de la cité Bassens dans le  arrondissement de Marseille, faisant trois morts et trois blessés.
Le 17 mars 2016, aux alentours de 21h30, un homme de 35 ans nommé Ali Rahrah est abattu par un commando avenue Paul Coxe dans le  arrondissement de Marseille malgré le gilet pare-balles dont il était porteur.
Le 14 mars 2016, vers 21h, un homme de 25 ans est abattu sur un trottoir de cinq tirs d'arme lourde, cité du Mail dans le  arrondissement de Marseille.
Le 8 février 2016, aux alentours de 20h, un homme de 39 ans est abattu quartier Saint-Mitre dans le  arrondissement de Marseille.
Le 4 février 2016, aux alentours de 21h30, deux hommes d'une trentaine stationnés sur un parking de centre commercial à la Valentine dans le  arrondissement de Marseille sont abattus dans un guet-apens.
Le 29 janvier 2016, un adolescent de 16 ans est tué de plusieurs coups de couteau cité La Bricarde dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 25 janvier 2016, peu après 14h, un homme de 36 ans est abattu au volant de sa voiture par un commando dans la commune de Bouc-Bel-Air.
Le 14 janvier 2016, aux alentours de 3h40, Habib Belkacem, âgé de 20 ans, est pris pour cible alors qu'il sort du bar des 4 avenues dans le  arrondissement de Marseille. Les assaillants vident un chargeur de kalachnikov sur son véhicule le tuant.

2015 
Le 10 novembre 2015, peu après minuit, deux trentenaires sont abattus à la sortie du tunnel Prado-Carénage dans le  arrondissement de Marseille, alors qu'il circulait à bord du voiture.
Le 25 octobre 2015, aux alentours de 2h00, trois hommes assis dans une cage d'escalier de la cité des Lauriers dans le  arrondissement de Marseille sont pris pour cible par plusieurs tireurs. Deux adolescents de 15 ans et un homme de 24 ans sont tués.
Le 13 septembre 2015, aux alentours de 6h00, un homme est abattu quartier de l'Opéra dans le  arrondissement de Marseille alors qu'il s'abritait dans un bar.
Le 5 août 2015, aux alentours de 9h30, Robert Bérengier, 52 ans, figure du grand banditisme est abattu de 9 tirs de  dont 5 à la tête alors qu'il traversait une rue dans le  arrondissement de Marseille.
Le 20 juin 2015 aux alentours de minuit, Abdallah Agal, 28 ans est abattu par balles cité des Bleuets dans le  arrondissement de Marseille.
Le 8 juin 2015, aux alentours de 1h, une voiture est retrouvée calcinée aux Miles dans la commune d'Aix-en-Provence. À l'intérieur le corps d'un homme tué par balles.
Le 19 mai 2015, aux alentours de 8h20, Bernard Fischetti, 50 ans proche du milieu corse est abattu quartier Saint-Giniez dans le  arrondissement de Marseille.
Le 16 mai 2015, aux alentours de 18h, un homme de 38 ans est criblé de balle rue Camille-Peletant dans le  arrondissement de Marseille. Il succombe de ses blessures quelques jours plus tard.
Le 26 avril 2015, aux alentours de 5h, deux hommes sont abattus à l'arme de guerre devant une épicerie du quartier du Canet dans le  arrondissement de Marseille.
Le , aux alentours de 0h, un homme de 43 ans est abattu à l'arme automatique alors qu'il se trouve au volant de Smart, quartier des Tourtelles à Aubagne.
Le 19 avril 2015, aux alentours de 18h30, un trentenaire est abattu de trois tirs dont un à la tête cité des Bourrely dans le  arrondissement de Marseille.
Le 8 avril 2015, un homme est retrouvé gravement blessé dans le  arrondissement de Marseille, présentant des traces de strangulation dans un véhicule accidenté. L'homme succombe peu après.
Le 6 avril 2015, un homme de 24 ans est abattu dans un bar du  arrondissement de Marseille, pour s'être interposé quelques jours auparavant dans un vol de scooter.
Le 3 mars 2015, un homme de 25 ans est pris pour cible par deux hommes à moto quartier de la Lecque à Port-de-Bouc, grièvement blessé il succombe de ses blessures.
Le 2 mars 2015, aux alentours de 7h30, un homme de 36 ans attablé dans une boulangerie est abattu par un commando de trois hommes à Marignane.
Le  février 2015, aux alentours de 21h, un homme est abattu au volant de voiture dans la commune de Gignac-la-Nerthe.
Le 15 janvier 2015, aux alentours de 0h30, un homme de 25 ans est abattu d'un tir de calibre 11.43 à la tête cité La Castellane dans le  arrondissement de Marseille.

2014 
Le 15 novembre 2014, en fin d'après-midi, un homme de 57 ans est abattu après une course poursuite dans la commune de Trets.
Le 27 octobre 2014, Nabil C, assassiné à l'âge de 35 ans, à la sortie de la prison de luynes.
Le 16 octobre 2014, aux alentours de 21h, un homme de 25 ans est abattu devant une résidence aux Pennes-Mirabeau alors qu'il se trouvait dans sa voiture.
Le  août 2014, aux alentours de 21h30, un homme de 32 ans est abattu boulevard de la Pomme dans le 11e arrondissement de Marseille.
Le 18 juillet 2014, un homme circulant à scooter est percuté par une voiture à haute de Sainte-Marthe dans le . Les occupants sortent du véhicule et le tuent à l'aide d'un fusil type kalachnikov.
Le 17 juillet 2014, aux alentours de 16h, un homme de 35 ans est abattu dans le 15e arrondissement de Marseille alors qu'il marchait dans la rue.
Le 11 juillet 2014, aux alentours de 17h, Franck Sanchez, 34 ans est kidnappé cité du Mail dans le , il sera retrouvé 1h plus tard tué par balle dans le coffre d'une voiture en flamme.
Le , aux alentours de 2h, un homme de 29 ans est abattu résidence Saint-Jean à La Ciotat alors qu'il se trouvait à proximité de son appartement
Le  mai 2014, le corps d'un homme de 22 ans tué de deux balles dans la tête est retrouvé cité Gavotte-Peyret aux Pennes-Mirabeau.
Le 29 avril 2014, aux alentours de 1h, un homme de 30 ans est abattu cité La Savine dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 24 avril 2014, aux alentours de 10h, un homme de 25 ans est abattu cité de la Busserine dans le  alors qu'il montait dans sa voiture.
Le 14 avril 2014, aux alentours de 15h30, un homme est tué par balle sur l'autoroute A7 à hauteur du quartier Saint-Mauront par trois ou quatre tireurs encagoulés.
Le 24 mars 2014, aux alentours de 17h, un homme circulant sur l'A7 dans la commune de Lançon de Provence est la cible d'un commando qui l'abatte au volant de sa voiture 
Le 20 mars 2014, Amine Kahli, 29 ans est abattu devant son domicile de Vitrolles par un commando de trois hommes armés de fusils de type kalachnikov.
Le 28 janvier 2014, aux alentours de 18h, un homme de 49 ans est abattu dans sa Mercedes-Benz devant un bâtiment de la cité Val de Plan dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le 25 janvier 2014, Thierry Street, figure du milieu, est retrouvé mort dans un appartement du 11e arrondissement de Marseille, préalablement tué de 5 balles de .
Le , aux alentours de 21h30, Foued Ben Amar 30 ans est abattu au volant d'une voiture volée à Aubagne. Cagoulé, et armé d'un fusil d'assaut ce dernier s'apprêtait à passer à l'acte avant d'être abattu de six balles par un commando.
Le 12 janvier 2014, aux alentours de 1h, Kader Yilmaz, 20 ans, est tué d'une balle dans la tête alors qu'il est attablé dans un snack de la rue de Lyon dans le 15e arrondissement de Marseille.

2013 
Le 31 décembre 2013, aux alentours de 1h, deux hommes encagoulés et armés sont abattus dans leur voiture avenue de Malpassé dans le  arrondissement de Marseille.
Le 5 septembre 2013, aux alentours de 16h, Adrien Anigo, fils du directeur sportif de l'OM José Anigo, est abattu par deux hommes à moto à proximité de la station de métro Frais Vallon dans le  arrondissement de Marseille.
Le , aux alentours de 5h30, un homme de 24 ans est abattu par un commando de quatre hommes à La Ciotat ; percuté par le véhicule des assaillants, il sera abattu de dizaines de tirs de  et de calibre 12.
Le 19 août 2013, un homme d'une vingtaine d’années est abattu par deux individus à scooter à l'Estaque dans le  arrondissement de Marseille.
Le , aux alentours de minuit, le corps d'un homme de 22 ans est retrouvé carbonisé aux Pennes-Mirabeau. Préalablement abattu d'une balle dans la tête, l'homme était originaire de Marseille.
Le 22 juillet 2013, un homme d'un quarantaine d'années est abattu au volant de sa voiture boulevard Saint-Loup à dans le  arrondissement de Marseille.
Le , aux alentours de 20h, un homme de 22 ans est abattu sur une aire de jeux pour enfants à La Ciotat.
Le 22 juin 2013, aux alentours de 22h, Djibril Abbas, 27 ans, est abattu cité des Rosiers dans le  arrondissement de Marseille.
Le 20 juin 2013, Johnny Rambaud, 24 ans, est abattu rue Gougit près du métro Bougainville dans le  arrondissement de Marseille.
Le 5 juin 2013, aux alentours de 22h30, un homme de 49 ans est abattu par treize tirs de fusil à pompe alors qu'il circulait à vélo à proximité de la cité du Plan d'Aou dans le  arrondissement de Marseille.
Le 16 mai 2013, âgé de 24 ans et originaire de Marignane, est retrouvé mort dans une voiture calcinée à Septèmes-les-Vallons.
Le 9 mai 2013, aux alentours de 21h, un adolescent de 17 ans est abattu par vingt-trois tirs d'armes lourdes alors qu'il se trouvait au volant d'un Renault Clio quartier Saint-Joseph dans le  arrondissement de Marseille.
Le 16 mars 2013, un jeune homme de 19 ans est retrouvé dans une voiture carbonisée après avoir reçu quatre balles dans le dos, cité Font-Vert dans le .
Le 13 mars 2013, dans la matinée, deux hommes sont abattus et un troisième est grièvement blessé cité des Bleuets dans le  arrondissement de Marseille.
Le , aux alentours de 8h30, un homme est abattu devant la prison des Baumettes, dans le 9e arrondissement de Marseille, alors qu'il venait d'en sortir quelques minutes plus tôt.
Le 27 février 2013, aux alentours de 13h, un homme de 22 ans, récemment sortie de prison est tué d'un tir de calibre 12 à la tête cité des Oliviers dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le , aux alentours de 19h30, un homme d'une cinquantaine d'années est abattu devant son restaurant dans la commune de Trets

2012 
Le 23 novembre 2012, dans la soirée, un homme de 28 ans dénommé Manuel est abattu quartier Saint-Jérôme dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le  novembre 2012, aux alentours de 18h30, deux hommes sont abattus par un commando à moto alors qu'ils se trouvaient à bord d'une voiture de location dans le .
Le 11 octobre 2012, aux alentours de midi, un homme de 53 ans attablé à un restaurant de l'avenue Foch dans le 4e arrondissement de Marseille est abattu par balles.
Le , aux alentours de 23h, un homme de 25 ans est abattu à un feu rouge par un individu circulant en voiture boulevard Casanova dans le .
Le , aux alentours de 16h, un homme de 24 ans est abattu par un individu à scooter dans le 8e arrondissement de Marseille alors qu'il venait de sortir récemment de prison.
Le 29 juillet 2012, aux alentours de 17h, un homme de 25 ans est abattu cité des Lauriers dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le , aux alentours de 3h, un homme appartenant à la communauté des gens du voyage est abattu par des tirs de pistolet alors qu'il sortait d'un immeuble de la rue de Lyon dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 28 mai 2012, dans la soirée, une voiture est découverte en flamme aux Arnavaux dans le , à l'intérieur un homme de 36 ans gît, tué par balles.
Le , aux alentours de 14h, un homme est abattu au guidon de son scooter à proximité du lycée Saint-Exupéry dans le 15e arrondissement de Marseille, le passager du scooter est légèrement blessé.
Le 10 mai 2012, dans la nuit, Alioune Diagne, un ressortissant sénégalais âgé de 36 ans, est abattu au volant de sa voiture dans la commune de Gignac-la-Nerthe.
Le  mai 2012, aux alentours de 22h30, un homme est abattu au volant de sa voiture par un commando à moto utilisant des fusils de type kalachnikov dans le 14e arrondissement de Marseille.
Le 30 avril 2012, un corps est retrouvé calciné sur un chemin forestier dans la commune de Carry-le-Rouet. Il s'agirait d'un homme appartenant au milieu toulonnais.
Le 12 avril 2012, aux alentours de 22h, un jeune homme de 26 ans est abattu à bord de sa Clio III RS, à la Madrague dans le 8e arrondissement de Marseille.
Le 11 avril 2012, aux alentours de 20h30, Farid Tir, 40 ans, l'une des figures du milieu marseillais, est abattu devant son domicile dans le 3e arrondissement de Marseille.
Le 5 avril 2012, aux alentours de 22h, Ilias Remadnia, dit « Jojo », 25 ans, est abattu par un commando armé à moto alors qu'il se trouve dans sa voiture cité Font-Vert dans le .
Le 16 mars 2012, une voiture est retrouvée en flamme dans la commune de Simiane-Collongue ; à l'intérieur sont retrouvés deux hommes préalablement tués par balles.
Le 11 mars 2012, vers 17h30, un homme d'une cinquantaine d'années déjà connu pour des faits de banditisme est abattu dans le quartier de la Capelette, dans le 10e arrondissement de Marseille.
Le 2 mars 2012, aux alentours de minuit, une fusillade éclate dans un local associatif de la cité Air-Bel dans le  arrondissement de Marseille. Un homme de 25 ans est tué, ainsi qu'une femme de 49 ans victime collatérale des tueurs.
Le 24 février 2012, dans la soirée, un jeune homme de 21 ans est abattu d'une rafale de pistolet-mitrailleur type « Skorpio » dans un hall d'immeuble de la cité du Mail dans le .

2011 
Le , une voiture est retrouvée calcinée dans la commune des Pennes-Mirabeau. À l'intérieur sont retrouvés les corps de trois hommes âgés de 19 à 20 ans préalablement abattus par arme à feu.
Le , un adolescent de 17 ans est abattu à l'arme automatique à l'entrée de la cité La Castellane dans le 15e arrondissement de Marseille. L’assassin, Eddy Tir, est condamné en 2016 à 25 ans de réclusion criminelle et son complice à 15 ans.
Le , une voiture est retrouvée carbonisée sur un parking de la commune de Septèmes-les-Vallons au nord de Marseille. À l'intérieur est retrouvé le corps d'un jeune homme de 27 ans abattu d'une balle dans la tête.
Le , aux alentours de 23h, un homme de 41 ans est abattu devant un snack avenue de Saint-Antoine dans le 15e arrondissement de Marseille. Un autre client du restaurant est grièvement blessé.
Le 24 novembre 2011, aux alentours de 9h, un homme de 24 ans dénommé Youssef est grièvement blessé d'une balle dans le ventre cité La Savine dans le 15e arrondissement de Marseille. Il décède quelques heures plus tard à l'hôpital.
Le 20 octobre 2011, Lionel Ribellino, patron de bar à Fuveaux, est abattu par un commando dans la commune de Trets.
Le 24 septembre 2011, aux alentours de 21h30, Rachid Bekhis, 30 ans ,est abattu d'une rafale de kalachnikov cité des Flamants dans le .
Le 22 août 2011, Mohamed Mentoumia, 33 ans, caïd de Vitrolles, est abattu de trois balles quartier d'Encagnane à Aix-en-Provence.
Le 29 juillet 2011, aux alentours de 11h, un lieutenant de Francis le Belge, Souhel Hanna-Elias, dit « Joel le Turc » est abattu à l'arme de guerre à proximité de la place Castellane dans le  arrondissement de Marseille.
Le 20 juillet 2011, dans la matinée, Roland Gaben, parrain marseillais est tué par un commando dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 2 juillet 2011, aux alentours de 12h, un homme de 42 ans est tué par des tirs de fusil de chasse dans le 15e arrondissement de Marseille ; un second est blessé et trouve refuge dans une pharmacie.
Le 9 juin 2011, aux alentours de 1h30, un homme de 32 ans est abattu dans un bar du Vieux Port dans le 1er arrondissement de Marseille.
Le , aux alentours de 15h30, deux hommes d'une vingtaine d'années appartenant au clan des Remadnia sont abattus à l'arme automatique à proximité d'un collège dans le 3e arrondissement de Marseille, quartier Saint-Mauront.
Le 27 avril 2011, dans l'après-midi Said Tir, 60 ans, parrain marseillais est abattu de deux tirs de fusil à pompe alors qu'il était arrêté à un feu rouge dans le 15e arrondissement de Marseille.
Le 12 avril 2011, aux alentours de 14h, un homme de 37 ans est abattu alors qu'il montait en voiture en plein centre-ville de Gardanne.
Le 23 mars 2011, dans l'après-midi, Sofiane, 28 ans, est abattu alors qu'il était attablé dans un bar dans la commune de Gardanne.
Le 11 février 2011, aux alentours de 5h, un homme de 32 ans est abattu devant sa porte par un commando armé dans la commune de Fos-sur-Mer.

2010 
Le , aux alentours de 21h15 une fusillade éclate cité du Clot-La-Rose dans le  arrondisement de Marseille. Un adolescent de 16 ans, Jean-Michel Gomez, est abattu par sept balles de gros calibre ; un autre de 11 ans est grièvement blessé.
Le 11 novembre 2010, aux alentours de 22h, un homme de 22 ans est abattu cité La Rose dans le  arrondissement de Marseille.
Le 20 septembre 2010, aux alentours de 18h, deux hommes font irruption dans une pizzeria de Port-de-Bouc ; alors qu'une fusillade éclate, le propriétaire de 49 ans est tué ainsi que l'un des agresseurs.
Le 31 août 2010, aux alentours de 4h, un homme de 27 ans est retrouvé abattu d'une balle dans la tête dans une berline en flamme chemin Bois de l'Aumône dans le  arrondissement de Marseille.
Le 24 août 2010, aux alentours de 17h, deux hommes d'un trentaine d'années sont abattus dans leur voiture cité La Cayolle dans le  arrondissement de Marseille.
Le 16 août 2010, un homme d'une vingtaine d'années est abattu de sept balles de pistolet cité des Bleuets dans le .
Le 3 août 2010, un homme est abattu par des tirs de pistolet quartier Saint-Barthélémy dans le .
Le 18 juillet 2010, un homme de 21 ans est mortellement poignardé de cinq coups de couteau au pied d'un immeuble de la cité des Oliviers dans le  arrondissement de Marseille.
Le 23 juin 2010, aux alentours de 22h30, un jeune homme de 20 ans est mortellement poignardé devant son immeuble du Parc Kallisté dans le  arrondissement de Marseille.
Le 27 mai 2010 aux alentours de 18h30, un homme de 55 ans est criblé de balles dans sa voiture avenue du Min dans le  arrondissement de Marseille. Il cherchait les responsables de la mort de son fils abattu un an plus tôt.
Le 18 mai 2010, un homme attablé dans un bar du 5e arrondissement de Marseille est abattu.
Le 3 mai 2010, aux alentours de 23h30, un homme de 24 ans est abattu de huit tirs de fusil d'assaut cité Font-Vert dans le  arrondissement de Marseille. Deux autres hommes sont grièvement blessés.
Le 19 mars 2010, aux alentours de 23h, Vladimir Janisha, 37 ans, appartenant aux voleurs dans la loi, décède à l'hôpital de la Timone après avoir été blessé par balle cité Air-Bel dans le 11e arrondissement de Marseille.
Le 17 mars 2010, Daniel Merlini, figure du milieu aixois, est abattu au volant de sa voiture après avoir sans succès tenté de prendre la fuite dans la commune de Meyrargues.
Le 16 mars 2010, aux alentours de 0h30, un homme de 20 ans est abattu de sept tirs de fusil d'assaut cité des Bleuets dans le  arrondissement de Marseille.
Le 22 février 2010, une fusillade éclate dans une cité de Port-de-Bouc, un homme est tué.
Le 16 février 2010, aux alentours de 1h, Sami Kermadi, 25 ans est abattu dans un immeuble de la cité Campagne Lévêque dans le  arrondissement de Marseille.
Le 14 février 2010, aux alentours de 6h, un proche de Raymond Mihière, dit « Le Chinois », est abattu dans sa voiture résidence Beauchêne dans le  arrondissement de Marseille.
Le 27 janvier 2010, un homme d'un vingtaine d'années est tué cours de Lorraine dans le  arrondissement de Marseille.

Années 2000

2009 
Le 21 novembre 2009, un commando armé fait irruption dans le restaurant McDonald's de la Valentine, 11 arrondissement. Un homme en train de déjeuner est abattu.
Le 2 octobre 2009, un homme est tué par balles à Port-de-Bouc.
Le 26 septembre 2009, un homme est abattu dans une discothèque de Gignac-la-Nerthe.
Le 19 septembre 2009, un homme connu pour trafic de stupéfiants est abattu cité des Micocouliers dans le .
Le , un homme est abattu route d'Eoures à Aubagne.
Le 8 août 2009, aux alentours de 23h40, un commando fait irruption dans un local associatif du 11e arrondissement de Marseille. Samir Benzari, 24 ans, et Nabil Touareg, 29 ans, sont pris pour cible à l'arme de guerre et décèdent avant l'arrivée des secours.
Le 28 juin 2009, Kader Berouag, 22 ans, est abattu à Saint-Antoine dans le 15 arrondissement. Dans son livre La fabrique du monstre, Philippe Pujol consacre plusieurs chapitres à cette affaire.
Le 29 mai 2009, aux alentours d'1h30, Abdeloueb Youbi, 50 ans, est assassiné de cinq tirs au thorax et à la tête alors qu'il se trouvait assis dans son véhicule au pied d'une cité de Istres.
Le 23 avril 2009, un homme est tué par balles à La Ciotat.
Le 27 janvier 2009, une voiture est prise en étau à un feu rouge dans le . Alors qu'un commando mitraille la voiture, trois hommes appartenant à la communauté gitane sont tués et deux autres grièvement blessés.

2008 
Le 12 octobre 2008, Jean-Claude Tasso, 65 ans, figure du milieu aixois est retrouvé dans sa voiture criblée de balles cité Corsy à Aix-en-Provence.
Le 22 septembre 2008, un homme grièvement blessé est abandonné devant l’hôpital Laveran dans le  arrondissement de Marseille. Il y décéde peu de temps après.
Le 22 septembre 2008, le propriétaire d'un bar-restaurant est assassiné devant son établissement aux Trois-Lucs dans le  arrondissement de Marseille.
Le 14 septembre 2008, un homme est retrouvé dans le coffre d'une voiture calcinée à Vitrolles. Il a été préalablement tué par balle.
Le 5 septembre 2008, un homme est abattu alors qu'il était attablé dans une pizzeria à Martigues.
Le 9 août 2008, un homme est abattu devant l'International Bar à proximité de la rue de Lyon dans le  arrondissement de Marseille.
Le 3 août 2008, Christian Oraison, dit « Le Grand Blond », 53 ans, est abattu de plusieurs balles de calibre 9 mm dans un guet-apens tendu alors qu'il raccompagnait sa compagne à Manosque.
Le 11 juillet 2008, un homme est tué avenue de Valdonne dans le  arrondissement de Marseille.
Le 30 juin 2008, un homme est tué dans une fusillade route de Martigues à Marignane.
Le 16 février 2008, un homme est tué à Gardanne.
Le 2 février 2008, un homme est tué à Peypin.

2007 
Le 20 septembre 2007, un homme est abattu de la clinique La Casamance à Aubagne.
Le 5 septembre 2007, un homme est tué place Brossolette dans le  arrondissement de Marseille.
Le 9 juillet 2007, Belkacem Belananne, 42 ans, repris de justice salonais est abattu quartier des Canourges à Salon-de-Provence.
Le 18 juin 2007, Laurent Trichard, 42 ans, truand salonais et commanditaire du meurtre de Serge Fuentes en 2001 est abattu par un proche de ce dernier dans le .
Le 10 janvier 2007, Farid Regaoui, commanditaire de l'attaque de la Saint-Sylvestre dix jours plus tôt, est percuté par une voiture puis abattu de dix balles de pistolet mitrailleur dans le .
Le 4 janvier 2007, un homme est tué cité des Flamants dans le  arrondissement de Marseille.

2006 
Le 31 décembre 2006, dans la soirée, une voiture est prise pour cible dans le  arrondissement ; le chauffeur, un jeune homme de la cité La Solidarité est tué sur le coup alors le passager, Bouraoui Ghardaoui, parvient à sortir de la voiture et meurt dans un bosquet.
Le 10 décembre 2006, Didier Garcia, dit « Boule » figure du clan Berrhama est abattu sur un parking de la cité Frais Vallon dans le  arrondissement de Marseille.
Le 14 septembre 2006, un homme est retrouvé mort dans le  arrondissement de Marseille, sur le chemin menant au camp militaire de Carpiagne.
Le , aux alentours de 15h 00, Abderarmid Rerdal, est abattu sur le parking du magasin Décathlon de Bouc-Bel-Air.
Le , aux alentours de 19h30, Michel Filippi 38 ans est abattu au guidon de son scooter alors qu'il circule sur la rocade du Jarret dans le 5e arrondissement de Marseille.
Le , aux alentours de 21h, trois hommes, Farid Berrahma, 39 ans, Radouane Baha, 28 ans, et Heddie Djendeli, 32 ans, sont abattus dans un bar de la cité des Marronniers dans le 13e arrondissement de Marseille.
Le , à Vitrolles, Roch Colombani, restaurateur Corse est assassiné par les hommes de Farid Berrhama pour avoir refusé d'installer des machines à sous dans son restaurant. Pris pour cible au volant de sa voiture il est abattu par 60 tirs.
Le 9 mars 2006, un homme est tué au Canet dans le  arrondissement de Marseille.
Le 10 janvier 2006, un homme est tué cité la Busserine dans le  arrondissement de Marseille.

2005 
Le 20 décembre 2005, Johan Mezzar, 24 ans est tué à Port-de-Bouc dans le cadre de la guerre pour le contrôle des machines à sous. Son agresseur, Eric Lallout, 44 ans, est mortellement blessé par sa victime alors qu'elle ripostait par des tirs.
Le 13 octobre 2005, Mouloud Azouani, est assassiné en pleine après-midi au alors qu'il se rendait avec sa femme et sa fille de 3 ans à une fête foraine dans le 1er arrondissement de Marseille.
Le 8 juillet 2005, au matin, Antoine Tamseddak, dit « Tony » est abattu devant son domicile du 13e arrondissement de Marseille par un commando armé.

2004 
Le 25 octobre 2004, Jean-Claude Mémoli est abattu après une bagarre d'un tir de kalshnikov au thorax dans un bar du 2e arrondissement de Marseille.
Le 4 mai 2004, aux alentours de 21h30, Haki Ben Ali, 30 ans, est abattu cité du Merlan dans le  arrondissement de Marseille par plusieurs tirs de fusil à pompe.
Le 16 mars 2004, dans la nuit, un homme d'un cinquantaine d'années est abattu dans sa voiture par plusieurs tirs de fusil à pompe dans la commune de Saint-Victoret.
Le 18 février 2004, à Luynes, quartier d'Aix-en-Provence, Alain Tournel, 64 ans, père d'Henri Tournel tué trois ans plus tôt est retrouvé mort au volant de sa voiture.

2003 

 Le 16 octobre 2003, Philippe Emma, dont le frère a été assassiné deux mois plus tôt, est à son tour abattu dans une carrosserie de Salon-de-Provence.Le 25 août 2003, Célestin Emma, proche de Serge Fuentes abattu en 2001, est à son tour tué par un commando qui surgit d'un fourgon en plein centre de Salon-de-Provence.

2002 

 Le 17 octobre 2002, aux alentours de 21h30, Jean-Marc Verdu, 46 ans, figure du milieu aixois et lieutenant des Vanverberghe, est abattu par deux hommes à moto à Aix-en-Provence.
 Le 15 octobre 2002, aux alentours de 14h, Jean-Louis Marrochino et François Vanverberghe, neveux de Francis le Belge, sont abattus alors qu'ils circulent à moto dans la commune de Cabriès, à quelques kilomètres de Marseille.
Le 25 juin 2002, Gilbert Mesguich, truand lyonnais, est abattu peu après sa sortie de prison alors qu'il se trouvait à Saint-Raphaël.

2001 

 Le 17 octobre 2001, Serge Fuentes est retrouvé mort calciné dans sa voiture dans la commune de Rognac ; braqueur, il était recherché pour avoir tenté de tuer un videur de discothèque et pour avoir ouvert le feu sur un équipage de police.
 Le 12 août 2001, aux alentours de 5h, Jean-Jacques Maillet, dit « le Blond », est abattu de plusieurs balles de  puis achevé d'un tir de chevrotine à la tête dans le centre-ville d'Hyères.

2000 

 Le 6 décembre 2000, au Puy-Sainte-Reparade, un promeneur découvre une Volkswagen abandonnée sur un chemin forestier ; à l'intérieur, le corps d'Henri Tournel, 34 ans, préalablement tué par balles.
 Le 22 novembre 2000, à Vitrolles, Abdel Djendoubi, 30 ans et Raphael Liminana, 42 ans sont abattus à l'arme automatique alors qu'ils sont stationnés sur le parking d'un hôtel de Vitrolles.
 Le 13 novembre 2000, à Aix-en-Provence, Jean-Claude Zamudio, 35 ans, chargé des relations publiques d'une boîte de nuit des Milles, est abattu de 40 tirs de 9mm devant son établissement.
 Le 19 octobre 2000, Robert Fargette, 43 ans, est tué de dix balles de pistolet automatique à la sortie d'un bar de La-Valette-du-Var.
Le 13 août 2000, peu avant 20h, un jeune homme est tué par balle dans une cage d'escalier de la cité du Perrin, dans le 15e arrondissement.
 Le 7 mars 2000, Eric Schaeffer, 38 ans, est tué par balles dans le centre-ville de Nîmes sous les yeux de sa compagne, volontairement épargnée par les tueurs.
 Le 9 janvier 2000, peu après 22h30, Roger Spanu, 36 ans, sort d'une pizzeria où il regardait le match Marseille-Bastia. Il est abattu de sept balles de 11.43 par un commando à moto dans le 8e arrondissement de Marseille.

Années 1990

1999 

 Le 5 octobre 1999, alors que des tueurs veulent abattre Abdel Djendoubi, ce dernier parvient à s'enfuir par une porte dérobée de salle de boxe du  arrondissement où les tueurs ont fait irruption ; ils font une victime collatérale, un adolescent de 17 ans nommé Karim.
 Le  octobre 1999, Paul Faruggia et sa compagne Ghislaine Monserie sont abattus dans leur voiture à Gréoux-les-Bains.
 Le 8 septembre 1999, à Vedène, André Mas, 43 ans, patron de bar à Avignon et ancien candidat aux élections régionales sur une liste écologiste, est abattu alors qu'il jouait au golf.
 Le 7 juillet 1999, à Aix-en-Provence, Alain Pieracci est abattu alors qu'il sort d'un restaurant.
Le 2 mai 1999, aux alentours de 3h du matin, Bernard Martinez, qui conduisait la voiture de Farid Berrhama, est pris pour cible et tué de 53 impacts de chevrotine devant une discothèque de Cavaillon.
Le 28 février 1999, Laurent Boglietti, homme de main de Francis le Belge, est abattu de plusieurs tirs de 11.43 dans le centre-ville d'Aix-en-Provence.
 Le 9 février 1999, dans un bar du 16e arrondissement de Marseille, des tueurs cherchent à abattre Raphael Liminana ; ils ne parviennent qu'à le blesser et tuent d'une balle perdue Serge Laforgia, 33 ans, patron du bar.

1998 

 Le 11 décembre 1998, Didier Douville, impliqué dans le meurtre de Sauveur Manzo et Charly Lecouls, est abattu à Malemort-du-Comtat.
Le 30 octobre 1998, un homme est tué de quatre balles de gros calibre tirées dans la tête par deux hommes dans un bar du centre de Marseille.
Le 24 octobre 1998, René Compagny, précédemment emprisonné pour braquage, est tué par un homme à moto alors qu'il circulait à vélo dans les quartiers sud de Marseille.
 Le 17 octobre 1998, le corps carbonisé d'Alain Paparella est retrouvé en pleine forêt dans la commune de Gréasque.
Le 23 septembre 1998, Mario Muceo, dit « Pino », un Calabrais de 42 ans, est abattu par deux tueurs à moto dans le quartier de la Valentine, dans le 11e arrondissement de Marseille.
Le 19 septembre 1998, à 8h30, Pierre-Roger Giardino est abattu sur le cours Jean Ballard par deux individus à moto.
Le 16 septembre 1998, Bernard Zekkari, dit « Beka », 34 ans, est abattu devant le McDonald's de Dromel, dans le 9eme arrondissement.
 Le 11 septembre 1998, une voiture est retrouvée carbonisée dans la commune d'Ollières ; à son bord sont retrouvés les corps de deux figures du milieu, Sauveur Manzo, 46 ans, et Charles Lecouls, dit « Charly-la-Gâchette », 51 ans.
Le 25 juillet 1998, Eric Schöne, 44 ans, truand salonais et proche de Farid Berrhama, est tué par balles à la sortie d'une discothèque de Cavaillon.

1997 

 Le 17 octobre 1997, Serge Martin, proche de Jean Toci, est abattu en pleine journée dans un centre commercial de Sorgues.
 Le 7 mai 1997, Jean Toci, 63 ans, figure du milieu, est abattu avec sa compagne Berthe Crémier, 52 ans, à coups de fusil à pompe sur le parking d'un supermarché d'Istres.

1993 

 Le 6 octobre 1993, un homme est tué de cinq balles dans la tête alors qu'il s'était réfugié derrière le comptoir d'une boucherie pour échapper à deux hommes à moto qui le poursuivaient dans le centre de Marseille.

 Le 22 mars 1993, Joseph Amsellem est tué de deux coups de fusil à canon scié tirés par un tueur à moto dans le centre de Marseille.

1991 

 Le 25 novembre 1991, un homme est tué par balle alors qu'il était attablé dans le Bar de l'Union, dans le 15e arrondissement.

 Le 26 octobre 1991, peu après 20h, Vincent Plevani et Joseph Coppola sont tués par plusieurs hommes encagoulés et munis d'armes de gros calibre ayant fait irruption dans le bar de la Grotte-Rolland, dans le 8e arrondissement.

1990 

 Le 25 janvier 1990, vers 21 heures, Nicolas Pons est tué de deux balles tirées en pleine tête dans le quartier de la Joliette.

 Le 16 janvier 1990, vers 23h30, Jean-Jacques Peschard, maire des 14e et 15e arrondissements, est assassiné par les malfrats Roger Mémoli et Marcel Long alors qu'il sortait d'un restaurant, place du Lieutenant-Albert-Durand, dans le 14e arrondissement. Ce règlement de comptes est lié à l'affaire dite de la « guerre des cliniques », à l'origine une entente entre truands, médecins, hommes politiques et affairistes pour le contrôle des cliniques privées marseillaises.

Années 1980

1988 

 Le 25 juillet 1988, vers 21h30, Paul Grau est poursuivi puis abattu par deux hommes à moto à La Ciotat.
Le 18 mai 1988, le directeur de la Polyclinique Nord Léonce Mout est assassiné dans un règlement de comptes lié à la « guerre des cliniques ».

1985 

 Le 19 octobre 1985, Barthélemy Regazzi est abattu de cinq balles de 11,43 dans la poitrine.
 Le 19 octobre 1985, Jean Kokos est abattu de plusieurs balles dans un bar du 13e arrondissement.
 Le 22 juillet 1985, à 19h15, Paul Mondoloni, dit « Monsieur Paul », est abattu à la sortie de son domicile cours Joseph-Thierry, dans le 1er arrondissement.
 La 11 janvier 1985, Pierre Cazola, dit « Petit Pierre », est tué par deux hommes surgis d'une 4 L à la sortie d'un bar de la Belle de mai, dans le 3e arrondissement.
 Le 8 février 1985, Georges Hoareau est abattu par cinq tueurs à Allauch.
 Le 8 janvier 1985, Joseph Fabiano, 45 ans, est abattu de trois balles par un tueur à pied alors qu'il attendait son épouse devant une pharmacie.

1984 

 Le 14 décembre 1984, Bedros Vartanyan est abattu dans une rue de Marseille.

1983 

 Le 6 octobre 1983, Gilbert Hoareau, dit « Le Libanais », est poursuivi puis abattu de trois balles par deux tueurs à moto à proximité de la station de métro Réformés, dans le 1er arrondissement.

1981 

 Le 21 octobre 1981, à 12h49, le juge Pierre Michel est abattu de trois balles de 9mm alors qu'il circulait à moto sur le Boulevard Michelet, dans le  arrondissement.

Années 1970

1979 

 Le 5 septembre 1979, vers 23h30, Jean-Michel Rispoli et François Clavaldni sont assassinés à coups de pistolet de calibre 45 (11,43mm) dans le quartier Thiars, dans le 1er arrondissement.
 Le 3 septembre 1978, Jean Bianchini, gérant du bar La Rotonde, est assassiné devant son établissement par deux tueurs à moto. Fiché au grand banditisme, il avait appartenu au clan Guérini.
 Le 13 août 1978, Richard Minassian est assassiné à Marseille.
 En juillet 1978, Jean Garcia est assassiné à Marseille

1978 

 Le 3 octobre 1978, vers 20h, des hommes armés de pistolets calibre 9 et de fusils pénètrent dans le Bar du Téléphone, situé dans le 14e arrondissement, et abattent les 10 personnes présentes.
 Le 12 avril 1978, Jean-René Regazzi est abattu à Mourepiane.

1977 

 Le 21 octobre 1977, à 19h30, Jean-Claude Regazzi est abattu rue Albe, dans le quartier des Chartreux.

 Le 4 mars 1977, Gabriel Regazzi est abattu.

1973 

 Le 1er avril 1973, Jean-Baptiste Rossi est abattu au volant de sa voiture à Marseille.

 Le 31 mars 1973, à 19h, Joseph Lomini, Albert Bistoni, Jean-Claude Napolitano, connus pour leurs relations avec le milieu, ainsi que la barmaid Carmen Ambrosio, sont tués par trois hommes ayant ouvert le feu dans le bar le Tanagra, près du Vieux-Port.

1972 

 Le 5 septembre 1972, trois hommes liés à Joseph Lomini sont tués dans le quartier du Canet, dans le 14e arrondissement.

1970 

 Le 2 juin 1970, vers 5h, Don Joseph Ferracci est tué par deux hommes encagoulés et armés d'un pistolet et d'un fusil de chasse à canon scié dans le quartier de l'Opéra, dans le 1er arrondissement. Une employée du PMU, Thérèse Roret, est également tuée par des balles perdues

 Le 4 janvier 1970, à 0h15, Antoine Mondoloni est poignardé dans son lit à l'hôpital à Cavaillon, où il était soigné à la suite d'un accident de voiture.

Années 1960 et avant

1967 

 Le 22 juillet 1967, vers 21h30, Claude Mandroyan, qui avait cambriolé la villa d'Antoine Guérini durant son enterrement, est tué de huit balles par des lieutenants de Barthélémy Guérini près de La Ciotat.

 Le 23 juin 1967, vers 16h, le parrain Antoine Guérini est tué de dix balles de revolver alors qu'il faisait le plein de sa Mercedes dans une station-service de Beaumont-Saint-Julien, dans le 12e arrondissement.
 Le 4 juin 1967, à 10h50, Joseph Zarbo est tué alors que sa Simca 1300 piégée explose rue François-Mireur, dans le 1er arrondissement.

1965 

 Le 4 mai 1965, Robert Blémant, ancien policier devenu malfrat, est tué d'une rafale de mitraillette par un commando mené par Antoine Mondoloni alors qu'il regagne en voiture son domicile à Lançon-de-Provence.

1954 

 Le 18 avril 1954, Léon Lecca est assassiné dans un bar du boulevard Montricher, dans le 4e arrondissement.
 Le 18 avril 1954, Antoine Nicolaï, Antoine Grossi et Mathieu Godini sont tués par Léon Panizzi alors qu'ils étaient venus se faire remettre une somme d'argent dans un café à l'angle de la rue de Lyon et de la rue Ledru-Rollin, dans le 15e arrondissement.

1950 

 Le 16 septembre 1950, vers 0h45, Charles Pierucci est assassiné par deux hommes armés de revolvers alors qu'il dînait dans un restaurant de la Corniche, près de l'anse de la Fausse-Monnaie.

Synthèse 
Le décompte varie selon la zone géographique prise en compte : la ville de Marseille, la métropole Aix-Marseille-Provence, le département des Bouches-du-Rhône, ou bien également les régions voisines de Nîmes, Avignon et Toulon, dans lesquelles les réseaux criminels marseillais ont souvent des liens ou des activités. Le quotidien La Provence établit le nombre de morts liés aux règlements de comptes à Marseille et dans sa proximité à 169 entre 2008 et 2014. Entre 2015 et 2020, la préfecture des Bouches-du-Rhône a recensé 100 morts par règlements de comptes dans le département.

Notes et références 

Assassinat par arme à feu en France
Marseille